Jales Breznički je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Breznica, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 137 stanovnika te 39 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji